Franciszek Biedroń - poeta, dramatopisarz, żołnierz II i III Brygady Legionów Polskich 
 Jan Biedroń – ksiądz rzymskokatolicki
 Robert Biedroń – polski działacz społeczny, publicysta, poseł na Sejm, prezydent Słupska w latach 2014–2018 
 Wojciech Biedroń – polski reżyser, aktor, scenarzysta i producent